Niels Egelund ist der Name folgender Personen:

* Niels Egelund (Pädagoge) (* 1945), dänischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Niels Egelund (Diplomat) (* 1946), dänischer Diplomat